La saison 1943-1944 du Championnat de Bohême-Moravie de football est la  du championnat de première division en Bohême-Moravie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique où les formations s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le club de l'AC Sparta Prague qui termine en tête du classement du championnat, avec trois points d'avance sur le quadruple tenant du titre, le SK Slavia Prague. C'est le seul et unique titre de champion de Bohême-Moravie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de République slovaque 1943-1944
 Championnat de Tchécoslovaquie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Tchécoslovaquie de football
Tchécoslovaquie
Tchécoslovaquie
1943 en Tchécoslovaquie
1944 en Tchécoslovaquie